Ленпоселок — название населённых пунктов:

Россия 
 Ленпоселок — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Ленпоселок — посёлок в Курском районе Ставропольского края.

Украина 
 Ленпосёлок — посёлок в составе города Одесса.